TFW ist die Abkürzung für:
 Tactical Fighter Wing, deutsch Taktisches Jagdgeschwader
 Telford and Wrekin, ISO 3166-2 Code für den britischen Verwaltungsbezirk
 Thüringer Fernwasserversorgung
 TIFF World file, Datei mit Informationen zur Georeferenzierung eines Tagged-Image-File-Format-Bildes

TfW steht als Abkürzung für:
 Transport for Wales/Trafnidiaeth Cymru, eine walisische Bahngesellschaft

tfw steht als Abkürzung für:
 The Flying Windmill, eine deutsche Band

TFW